Rue du Bac (straat), een straat in Parijs
Rue du Bac (metrostation), een metrostation in Parijs
Rue du Bac (film), een Franse film uit 1991